|-
| 184701 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184702 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184703 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184704 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184705 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184706 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184707 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184708 - ||  || 30 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184709 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184710 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184711 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184712 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184713 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184714 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184715 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184716 - ||  || 26 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184717 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184718 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184719 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184720 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184721 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184722 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184723 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184724 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184725 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184726 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184727 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184728 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184729 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184730 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184731 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184732 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184733 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184734 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184735 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184736 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184737 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184738 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184739 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184740 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184741 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184742 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184743 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184744 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184745 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184746 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184747 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184748 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184749 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184750 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184751 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184752 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184753 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184754 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184755 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184756 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184757 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184758 - ||  || 22 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184759 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184760 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184761 - ||  || 24 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184762 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184763 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184764 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184765 - ||  || 25 septembrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 184766 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184767 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184768 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184769 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184770 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184771 - ||  || 2 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184772 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184773 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184774 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184775 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184776 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184777 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184778 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184779 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184780 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184781 - ||  || 4 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184782 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184783 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184784 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184785 - ||  || 5 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184786 - ||  || 8 octombrie 2005 ||  || , 
|-
| 184787 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184788 - ||  || 5 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184789 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184790 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184791 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184792 - ||  || 6 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184793 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184794 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184795 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184796 - ||  || 3 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184797 - ||  || 3 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184798 - ||  || 5 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184799 - ||  || 5 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184800 - ||  || 7 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-